12-й  Панамериканский чемпионат по международным шашкам среди мужчин прошёл 16—28 января 2004 года в Кап-Аитьен, Гаити. В соревновании приняли участие 12 спортсменов из 7 стран.

Результаты 

MI — международный  мастер

MF — мастер ФМЖД

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов 

Чемпионаты Америки по международным шашкам
2004 год в шашках